Nisis Ayios Andreas kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisís Áyios Andréas (ö i Grekland, Grekiska fastlandet), 
 Nisís Áyios Andréas (ö i Grekland, Sydegeiska öarna), Kykladerna, 

Robotskapade Greklandförgreningar